Friedrich Mering ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Mering (Mediziner) (1822–1887), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Friedrich Everhard von Mering (1799–1861), deutscher Historiker